Johannesbau ist die Bezeichnung folgender Bauwerke:
 der ursprüngliche Name des ersten Goetheanums
 ein für München geplantes aber nicht umgesetztes Bauprojekt der Anthroposophen, entworfen durch den Architekten Carl Schmid-Curtius (1884–1931)